Сезон Словацької Екстраліги 2008–2009 — шістнадцятий сезон Словацької Екстраліги. У сезоні 2008—09 окрім 12-ти словацьких клубів взяла участь і юнацька збірна команда країни, розміщена в Пухові на базі клубу ХК Оранж 20. Серія плей-оф Словацької Екстраліги 2010 триватила з березня по травень 2009 року, переможцем якої стала команда «ХК Кошиці», перемігши у фінальній серії «ХК 36 Скалиця» із рахунком 4:2. Команди «МХК Зимовий центр Кежмарнок» і «ХК СКР Попрад» провели кількаколовий турнір та сикові ігри для визначення кому опоститися до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, опісля чого «ХК СКР Попрад» залишилася в Екстралізі, а команду з Кежмарнока замінила на наступний сезон Спішска Нова Вес.

Регулярний чемпіонат 
Проведення чемпіонату було за ускладненою (відносно попередніх років) процедурою. Квількаколові турніри з наступним розбиттям на кілька пульок та подальші ігри закінчилися визначенням команд учасників стадії плей-оф та команд які в утішному турнірі визначили кандидатів на вибуття з Екстраліги.

Перший раунд

Другий раунд 
Група з 1-го по 6-е місце:

Група з 7-го по 13 місце:

Турнір на вибуття 

Перехідні ігри з командами переможцями 1-ї хокейної ліги Словацької республіки:
 Спішска Нова Вес — МХК Зимовий центр Кежмарнок; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 3:2, 1:0, 4:2, 2:5, 3:1.
 ХК СКР Попрад — ШХК 37 Пештяни; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 9:2, 6:2, 4:3, 2:1p.

Таблиця

Результати 
 ХК Кошиці — ХК 05 Банська Бистриця; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 4:2, 5:3, 3:6, 2:1sn, 4:0.
 ХК Слован Братислава — МХК Мартін; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 3:0, 4:0, 4:1, 2:4, 10:3.
 ХК Зволен — МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 4:2, в шести іграх зафіксовані такі результати — 1:2, 5:2, 1:2, 3:2sn, 6:1, 2:0.
 ХК 36 Скалиця — ХК Дукла Тренчин; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 2:0, 3:1, 3:1, 3:2.

Півфінали:
 ХК Слован Братислава — ХК 36 Скалиця; рахунок серії 3:4, в семи іграх зафіксовані такі результати — 6:8, 4:1, 3:6, 6:3, 4:2, 1:3, 2:3PP.
 ХК Кошиці — ХК Зволен; рахунок серії 4:3, в семи іграх зафіксовані такі результати — 2:1PP, 1:3, 1:4, 5:0, 3:1, 3:4, 8:2.

Фінал:
 ХК Кошиці — ХК 36 Скалиця; рахунок серії 4:2, в шести іграх зафіксовані такі результати — 4:2, 3:1, 5:2, 2:8, 3:4sn, 3:2sn.

Команда-переможець

Найкраща ланка сезону

Посилання 
 Вся статистика сезону 2006/2007 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина